

Селище міського типу:
 Бірки — Харківська область, Харківський район

Села:
 Бірки — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Бірки — Волинська область, Ковельський район
 Бірки — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Бірки — Львівська область, Львівський район
 Бірки — Львівська область, Яворівський район
 Бірки — Полтавська область, Миргородський район, Білоцерківська сільська громада
 Бірки — Полтавська область, Миргородський район, Краснолуцька сільська громада
 Бірки — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Бірки — Рівненська область, Дубенський район
 Бірки — Тернопільська область, Кременецький район
 Бірки — Харківська область, Чугуївський район,  Зміївська міська громада
 Бірки — Чернігівська область, Ніжинський район
 Бірки — Чернігівська область, Чернігівський район, Остерська міська громада
 Бірки — Чернігівська область, Чернігівський район

Бірки — колишня назва села Борок, Львівська область, Червоноградський район

Урочище:
 Бірки — урочище у Чернігівській області

Залізниця:
 Бірки — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці
 Бірки-Великі — залізнична станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Бірки — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Бірки — село, Гродненська область, Мостівський район

Див. також 
 Великі Бірки
 Залізничні Бірки